În fonetică, consoana africată epiglotală surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Africată epiglotală surdă, Consoană